El término moral hace referencia, en esta enciclopedia:

Ética y sociedad 
 a la moral, el conjunto de reglas o normas de conducta de un ser humano;
 Véase también: ética, el estudio filosófico de la moral;
 al acoso psicológico o acoso moral;
 a la doble moral;
 al esprit de corps o "moral", en sentido militar;
 a la integridad moral;
 a la moral sexual;
 a la obligación moral;
 al pánico moral;
 a la responsabilidad moral;

Biología 
 a Morus, un género de especies de árboles caducifolios;
 a dos especies de árbol de la familia de las moráceas:
 a Morus nigra, moral común o moral negro;
 a Morus alba o moral blanco;

Economía 
 al riesgo moral;
 a la economía moral, concepto acuñado por E. P. Thompson;

Literatura 
 a una moraleja;
 a La moral cristiana (1670), una obra de Thomas Browne;
 en el teatro, a la moralidad, un género dramático medieval;

Divisiones administrativas

En España 
 Moral de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
 Moral de Hornuez, provincia de Segovia.
 Moral de la Reina, provincia de Valladolid.
 Moral de Órbigo, localidad del municipio de Villares de Órbigo, provincia de León.
 Moral de Sayago, provincia de Zamora.
 Moral del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado, provincia de León.
 El Moral (Cáceres), provincia de Cáceres.
 El Moral (Murcia), localidad del municipio de Caravaca de la Cruz, Región de Murcia.
 La Cala del Moral, localidad del municipio de Rincón de la Victoria, provincia de Málaga.
 Puerto Moral, provincia de Huelva.
 Torralba del Moral, localidad del municipio de Medinaceli, provincia de Soria.

En Estados Unidos 
 al Municipio de Moral (condado de Shelby, Indiana)

Además 
 Moraleda
 moraleja
 Morales
 Moralina
 Moralzarzal
 Navalmoral
 Navalmoralejo
 Navalmorales
 Navamorales
 Nuñomoral
 Salmoral
 San Morales

Religión 
 a Mayoría Moral, una organización política de Estados Unidos de orientación ultraconservadora y fundamentalista cristiana, que funciona como un lobby;
 a la moral cristiana (véase teología moral, una rama de la teología que estudia el bien y el mal en el comportamiento humano).